Kovačevac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Kovačevac, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kovačevac, un village situé dans la municipalité de Jezero et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Kovačevac, une localité située dans la municipalité de Lipik, comitat de Požega-Slavonie ;
Kovačevac, une localité située dans la municipalité de Nova Gradiška, comitat de Brod-Posavina ;
en Serbie
Kovačevac, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Kovačevac, une localité située dans la municipalité de Mladenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Kovačevac, une localité située dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
Kovaçec/Kovačevac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).